Das Mixed der Wimbledon Championships 2019 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger waren Alexander Peya und Nicole Melichar. Der Draw wurde am 3. Juli veröffentlicht.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2019